Białe Błoto peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Basse-Silésie
 Białe Błoto, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Białe Błoto, village du powiat de Pułtusk
 Białe Błoto, village du powiat de Sierpc

dans la voïvodie de Poméranie
 Białe Błoto, village du powiat de Sztum
 Białe Błoto, village de la gmina de Dziemiany 
 Białe Błoto, village de la gmina de Karsin